Le district de Hualong (华龙) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Le xian autonome hui de Hualong (化隆) est une subdivision administrative de la province du Qinghai en Chine.
 Hualong-1 est un type de réacteur REP chinois de génération 3
Homonymie de toponyme